Cannabis (drug) (grass), een drug
 Grass (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Capellen
 Grass (televisieserie), een BBC sitcom
 Grass bv, een internationale leverancier van meubelbeslag 
 Grass: A Nation's Battle for Life, een film uit 1925
 Grass (1999), een documentaire uit 1999
 GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), een gratis en open source softwarepakket om ruimtelijke geografische gegevens te beheren, analyseren en visualiseren

Personen met de achternaam Grass 
 Günter Grass, een Duitse schrijver